20 Anos: Antologia Acústica
 20 Anos (álbum de Aline Barros)
 20 Anos (álbum de Fruto Sagrado)

Desambiguação